Bawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bawang, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Bawang (distrikt i Indonesien, lat -7,44, long 109,64), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Bawang (distrikt i Indonesien, lat -7,14, long 109,91), Jawa Tengah, 
 Bawang, Blado, by, Jawa Tengah, 
 Desa Bawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 109,92), Jawa Tengah, 
 Bawang, Tempuran, by, Jawa Tengah, 
 Bawang, Pakis, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar